Almira (Washington) — cidade do estado de Washington, Estados Unidos
 Almira (Haendel) — ópera de Georg Friedrich Händel

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música